Dernière Demeure (Pilgrim's Rest) est un roman policier écrit par l'écrivaine britannique Patricia Wentworth en 1946. Il est paru en France aux éditions 10/18 en  dans la collection Grands détectives.

Il a été traduit de l'anglais par Bernard Cucchi.

Résumé 
Roger Pilgrim souhaite vendre la vieille demeure familiale. Mais depuis qu'il a pris cette décision, il subit de plus en plus d'accidents. Il décide donc de faire appel à Miss Silver afin de trouver la raison de tous ces tracas. Mais lorsqu'elle arrive sur les lieux, la détective trouve dans le jardin le cadavre de Roger. Chute accidentelle ou bien meurtre crapuleux? Miss Silver enquête avec l'aide du commissaire Randall et l’inspecteur Frank Abbott...

Lien externe

Roman policier britannique 
Roman britannique paru en 1946
Roman de Patricia Wentworth
1946 en littérature policière